Никола́й Ду́дников:
 Дудников, Николай Андреевич (1901—19??) — советский полковник.
 Дудников, Николай Николаевич (1865—после 1917) — член III Государственной думы от Херсонской губернии.
 Дудников, Николай Фёдорович (1948—2008) — писатель и краевед.